2-й Дивизион (дат. 2 Division) — 3-я по силе лига чемпионата Дании по футболу. Основан в 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны. С 1991 по 1997 год 2-я лига играла половину сезона, так как 2-я лига играла по системе весна-осень, а Суперлига лига играла по системе осень-весна.

История 
Третий по иерархии в датском футболе чемпионат, за всю свою историю менялся не раз. Ключевые изменения происходили из-за того, что много игроков было любительского уровня. Годом основания лиги стоит считать 1936 год, когда была создана зона с двумя территориально разделенными округами, в них состояли по четыре команды. Победитель из 8-ми команд повышался в классе и переходил в более высокий футбольный дивизион.

Затем, 1945 году был основан 2-й дивизион с 10 командами. В 1951 году. 2-й дивизион был расширен до 12 команд. В 1966 году полностью изменилась структура. Были созданы две географические зоны по 12 команд в каждом. По окончании сезона победитель повышался в классе, 2 нижние команды в таблице — понижались.

1975 год можно считать началом создания текущей системы. Число команд в лиге расширилось до 16-ти команд.

Ссылки 
 Официальный сайт 2-го Дивизиона Дании 
 Расписание и результаты матчей

Чемпионат Дании по футболу